Grönblad kan syfta på:

 Anders Grönblad (1865–1958), svensk metodistpastor
 Carl Grönblad (1866–1938), svensk biblioteksman
 Edvard Grönblad (1814–1864), finländsk historiker och arkivarie
 Rolf Grönblad (1895–1962), finländsk algforskare och tandläkare
 Ester Grönblad (1898–1970), svensk forskare och ögonläkare